The Mills of the Gods – cortometraggio del 1909 diretto da David W. Griffith
 The Mills of the Gods – cortometraggio del 1912 diretto da Ralph Ince
 The Mills of the Gods – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Mills of the Gods – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Federal Films
 The Mills of the Gods – cortometraggio del 1914 diretto da Jay Hunt